

Geografia 
 Regno Unito
 Ridgeway – località del distretto di North East Derbyshire, Derbyshire
 Stati Uniti d'America
 Ridgeway – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai, Alaska
 Ridgeway – città della Contea di Fairfield, Carolina del Sud
 Ridgeway – città della Contea di Winneshiek, Iowa
 Ridgeway – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Ridgeway – città della Contea di Harrison, Missouri
 Ridgeway – città della Contea di Orleans, New York
 Ridgeway – villaggio della Contea di Hardin, Ohio
 Ridgeway – città della Contea di Henry, Virginia
 Ridgeway – città della Contea di Iowa, Wisconsin

Persone 
 Fritzi Ridgeway (1898-1961) – attrice statunitense.
 Hassan Ridgeway (n. 1994) – giocatore di football americano statunitense, nel ruolo di defensive tackle. 
 Isaac Ridgeway Trimble (1802-1888) – generale statunitense.